Вена 1882 — 2-й международный шахматный турнир проходивший с 10 мая по 24 июня. Посвящён 25-летию Венского шахматного общества.

 18 участников
 двухкруговой
 разыгрывалось 6 призов

Турнирная таблица 

Между Стейницем и Винавером был сыгран небольшой матч из двух партий за 1-й приз (23 и 24 июня). Матч закончился со счетом 1 : 1 (противники выиграли по одной партии черными фигурами), и первый приз был разделён между обоими участниками. 

После окончания первого круга Ноа был срочно вызван домой для исполнения своих служебных обязанностей. В связи с этим перед началом второго круга всем участникам соревнования были присуждены победы в партиях против Ноа во втором круге. Флейсиг сыграл во втором круге три партии против Энглиша, Бёрда и Чигорина, а затем (после 20 тура) выбыл из турнира. Во всех оставшихся партиях ему были засчитаны поражения (кроме партии против Ноа). Также во втором круге из-за болезни Бёрд был вынужден пропустить туры с 29-го по 33-ий - партии против Виттека, Вейса, Цукерторта, Шварца и Мейтнера. Во всех этих партиях Бёрду были засчитаны поражения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

1882 год в шахматах
Вена (шахматный турнир)